Il toponimo San Cayetano, versione spagnola di San Gaetano, può riferirsi a diverse località:

San Cayetano, città dell'Argentina capoluogo del partido omonimo
Partido di San Cayetano, partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
San Cayetano, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
San Cayetano, comune della Colombia nel Dipartimento di Norte de Santander
San Cayetano Istepeque, comune di El Salvador nel Dipartimento di San Vicente